Wing Commander peut désigner :

 Un grade dans la Royal Air Force et de plusieurs forces aériennes du Commonwealth. Il se situe entre le Squadron leader et le Group captain, et est équivalent de lieutenant-colonel dans l'armée et de commander dans la Royal Navy.
 Wing Commander, un film de 1977.
 Wing Commander, une série de jeux vidéo ou Wing Commander, le premier jeu vidéo de la série sorti en 1990.
 Wing Commander, un film de 1999 réalisé par Chris Roberts d'après la série de jeux vidéo.